Channel Service Unit - Устройство обслуживания канала в системе цифровых линий T1 для передачи телефонных сигналов
 ХСС () — партия в Германии